El nombre Martín Conde puede referirse a:

 Martín Conde Gómez (2003-), futbolista español;
 Martín Alejo Conde (1971-), jugador de voleibol argentino.